Ботсванская фондовая биржа — маленькая, но растущая фондовая биржа в Габороне, Ботсвана. Биржа была основана в 1995 году. В настоящее время на бирже имеют листинг примерно 30 компаний.

См. также 
 Компании, имеющие листинг акций на Ботсванской бирже
 Список Африканских фондовых бирж
 Экономика Ботсваны

Ссылки 
 Официальный сайт биржи

Фондовые биржи
Африканские фондовые биржи
Члены ASEA